Надежда Викторовна Бутырцева (род. 5 февраля 1955, Чапаевск) — советская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка России (2006).

Биография 
Надежда Бутырцева родилась 5 февраля 1955 года в городе Чапаевск Куйбышевской области, ныне Самарская область.
В 1977 году окончила Школу-студию МХАТ (курс В. П. Маркова), с этого же года и по сей день актриса театра им. Владимира Маяковского.

Творчество

Роли в театре 
 «Мёртвые души» Н. В. Гоголя — Княгиня
 «Развод по-женски» — Миссис Морхид
 «Банкет» — Габриэль Буоночелли
 «Чума на оба ваши дома!» Григория Горина — Синьора Капулетти
 «Мой век» — Нина
 «Шаткое равновесие» — Эдна
 «Трамвай «Желание»» Теннесси Уильямса — Стелла
 «Соловьиная ночь» — Ниночка
 «Бег» М. А. Булгакова — Люська
 «Праздник души» — Дойна
 «Аморальная история» — Лидочка
 «Жизнь Клима Самгина» Максима Горького — Алина
 «И порвётся серебряный шнур» — Инна
 «Венсеремос!» — Марта
 «Волшебный сон» — Диана
 «Кто боится Рея Бредбери» — Людмила
 «Театр времён Нерона и Сенеки» Э. С. Радзинского — Венера
 «Аристократы» — Воспитательница

Роли в кино 
 1976 — Стажёр
 1977 — Кафе «Изотоп»
 1978 — Сибириада — Дочь Соломина
 1978 — Кавказская повесть — Устенька
 1979 — Отец и сын — Лушка
 1981 — Любовь моя вечная
 1981 — Белый танец — Алёна
 1982 — Свадебный подарок — Оксана, жена Мусика
 1982 — Дыхание грозы — Мария
 1983 — Приступить к ликвидации — Лариса Анатольевна
 1983 — Водитель автобуса — мать Семёна
 1984 — Что у Сеньки было — тётя Люба
 1984 — Мёртвые души — жена Плюшкина 1984 — Климко
 1984 — Государственная граница. «Красный песок» — Варвара Филимонова 1985 — Сеанс Гипнотизёра — первая желающая 1986 — Крик дельфина — Магда 1986 — Карусель на базарной площади
 1986 — Жизнь Клима Самгина — Алина 1987 — Под знаком Красного креста
 1989 — Стук в дверь
 1989 — Наваждение
 1990 — Франка — жена Хама
 1990 — Потерпевший — Лиза 1990 — Бабник — Рая, подруга Аркаши 1991 — Собачье счастье
 1991 — Призрак
 1991 — Люми — Инга 1993 — Я виноват — Няня 1993 — Благотворительный бал
 1993 — Территория
 1993 — Русский роман
 1994 — Графиня Шереметева — графиня Разумовская 1995 — Чёрные береты — Лена 2003 — Москва. Центральный округ — Мама Нийоле 2003 — Даша Васильева 1. Любительница частного сыска. Дантисты тоже плачут — Нелли Резниченко 2006 — Сталин. Live — Лидия Тимашук 2007 — Гонка за счастьем — Тамара 2008 — Женщина без прошлого — Таисия 2011—2012 — Кровинушка — тётя Шура 2012 — Закрытая школа — Таисия Филатова 2012 — Грач — Татьяна Карасёва и Кристина Барышева (сёстры-близнецы) 2014 — Господа-товарищи — Наталья Андреевна Повалишина, бывшая графиня 2017 — Сальса — Любовь Андреевна Озвучивание 

 2002 — 8 женщин — Огюстина 2003 — Часы — Кларисса Воэн''

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Школы-студии МХАТ
Персоналии:Московский академический театр им. Вл. Маяковского